Alexander Abercromby peut désigner : 

  (vers 1603-1684), homme politique écossais, commissaire du Banffshire 1640–1641, 1643, 1646–1648 et 1661–1663 ;
  (1678-1728), homme politique écossais, Membre du Parlement pour Banffshire 1706–1727 ;
  (1745-1795), avocat, juge et essayiste écossais ;
  (1784-1853), officier de l'armée britannique et homme politique, Membre du Parlement pour Clackmannanshire.